Jack Sharkey ist der Name folgender Personen:

* Jack Sharkey (Footballspieler) (1874–1961), australischer Footballspieler
 Jack Sharkey (1902–1994), US-amerikanischer Boxer
 Jack Sharkey (Schriftsteller) (1931–1992), US-amerikanischer Schriftsteller